USS O'Brien je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS O'Brien (DD-51) 
 USS O'Brien (DD-415) 
 USS O'Brien (DD-725) 
 USS O'Brien (DD-975)

O'Brien